Pellen
 ist der deutsche Name des polnischen Ortes Piele in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Pellen, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 bezeichnet das Abziehen (Kochen)

Pellen ist der Familienname folgender Personen:
 Évelyne Brisou-Pellen (* 1947), französische Schriftstellerin
 Jacques Pellen (1957–2020), französischer Jazzgitarrist und Komponist